Marsico Nuovo, comune italiano della provincia di Potenza
Marsicovetere, comune italiano della provincia di Potenza

Pagine correlate
Marsica, regione geografica dell'Abruzzo